Fifth Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Fifth Lake (Alaska), Valdez-Cordova 
 Fifth Lake (Kalifornien), Inyo County, Kalifornien 
 Fifth Lake (Colorado), Grand County, Colorado 
 Fifth Lake (Michigan), Montcalm County, Michigan 
 Fifth Lake (Cass County, Minnesota), Minnesota 
 Fifth Lake (Clearwater County, Minnesota), Minnesota 
 Fifth Lake (Stearns County, Minnesota), Minnesota 
 Fifth Lake (Essex County, New York), New York 
 Fifth Lake (Hamilton County, New York), New York 
 Fifth Lake (Ulster County, New York), New York 
 Fifth Lake (Wisconsin), Oneida County, Wisconsin